Les Invisibles est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma  
 Les Invisibles, film réalisé par Gaston Velle en 1906 ;
 Les Invisibles, film de fiction français réalisé par Thierry Jousse sorti en 2005 ;
 Les Invisibles, film documentaire français réalisé par Sébastien Lifshitz en 2012 ;
 Les Invisibles, film réalisé par Louis-Julien Petit en 2018.

Télévision  
 Les Invisibles, émission de télévision française diffusée à partir de 2016 ;
 Les Invisibles, série télévisée canadienne diffusée en 2019 ;
 Les Invisibles, série télévisée française diffusée à partir de 2021.

Littérature  
 Les Invisibles, titre alternatif de la série de romans Le Clan des Otori de Lian Hearn.

Bande dessinée 
 Les Invisibles, comics créé par Grant Morrison et publié par DC Comics